Истланд има више значења:
 Округ Истланд (Тексас)
 Истланд (Тексас)